Finken steht für
 Finken, eine Vogelgattung
 Heribert Finken (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Finken (Lauben), Ortsteil der Gemeinde Lauben, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Finken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Molodogwardeiskoje, Siedlung im Rajon Swetlogorsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Finken, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Zięby, Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Finken, der (Mehrzahl: die Finken), schweizerische Bezeichnung für Hausschuh

Siehe auch:
 Fincken
 Fink
 Finken Verlag
 Pluckte Finken
 Vinken